Троицкое-Кайнарджи на границе Железнодорожного и Балашихи
 Троицкое на Протве княгини Екатерины Дашковой
 Троицое Татищевых в Клинском районе
 Троицкое-Ершово в Одинцовском районе
 Троицкое-Ордынцы в Чеховском районе
 Троицкое-Черёмушки на территории современной Москвы